

Мероприятия 
 10—13 июля — E3 Media & Business Summit (Несколько отелей и Barker Hangar (Санта-Моника, Калифорния)).
 23—26 августа — Leipzig Games Developers Convention (Лейпциг).
 24—26 августа — PAX (Washington Trade and Convention Center, Вашингтон).
 20—23 сентября — Tokyo Game Show (Япония).
 18—20 октября — E for All Expo (Los Angeles Convention Center).
 22 октября — Video Games Live (Royal Festival Hall, Лондон)
 28—30 сентября — Digital Life (Javits Center, Нью-Йорк).

Маркетинг 
 19 мая — анонс StarCraft II: Wings of Liberty на фестивале Blizzard Worldwide Invitational в Сеуле, Южная Корея.

Выпуски игр

Примечания